Gambarogno steht für folgende geographischen Objekte in der Schweiz:

 Gambarogno TI, politische Gemeinde im Kanton Tessin
 Kreis Gambarogno, administrative Einheit im Kanton Tessin 
 Gambarogno (Region), Region am Lago Maggiore